Tommy – czwarty album studyjny angielskiego zespołu rockowego The Who wydany 23 maja 1969 roku. Album jest jedną z dwóch pełnowymiarowych rock oper zespołu (druga to Quadrophenia wydana w 1973).

Tommy skomponowany został przez gitarzystę Pete’a Townshenda z pomocą Johna Entwistle’a w dwóch utworach i Keitha Moona w jednym utworze. Album zawiera także utwór „Eyesight to the Blind (The Hawker)” autorstwa Sonny Boya Williamsona II.

Album przedstawia historię tytułowego Tommy’ego, który w dzieciństwie był świadkiem jak kochanek matki zabija jego ojca. Na skutek wstrząsu psychicznego chłopak stracił wzrok, słuch i mowę, jednak dzięki doskonałemu zmysłowi dotyku został mistrzem flippera. W niedługim czasie stał się wielką gwiazdą i przywódcą, jednak finalnie Tommy zostaje porzucony przez swoich fanów i wielbicieli.

Tommy został napisany pod wpływem nauk i losów Meher Baba i jest jemu dedykowany.

Album osiągnął 4. miejsce na amerykańskiej liście pozostając na niej przez 126 tygodni. W Wielkiej Brytanii osiągnął natomiast miejsce drugie. 

W 2003 album został sklasyfikowany na 96. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu „Rolling Stone”.

Lista utworów 
Wszystkie utwory są autorstwa Pete’a Townshenda z wyjątkiem:

Wydanie oryginalne

Strona A

Strona B

Strona C

Strona D

Wydanie Deluxe 
W 2003 roku Tommy został wydany jako hybrydowe SACD i DVD-Audio. Płyty zawierają utwory w systemie 5.1 oraz odrzuty z sesji.

Dysk 1

Dysk 2 
Pierwsze dwanaście utworów zawierają odrzuty z sesji oraz dema w systemie surround. Pozostałe utwory są stereo.

Film 

W 1975 roku Tommy został zaadaptowany jako film w reżyserii Kena Russella. W rolę Tommy’ego wcielił się Daltrey. W filmie zagrała także reszta zespołu oraz m.in. Ann-Margret jako matka Tommy’ego oraz Oliver Reed jako jej partner. Na planie w epizodach pojawili się też tacy artyści jak Elton John, Tina Turner, Eric Clapton, Arthur Brown oraz Jack Nicholson.

Twórcy 
 Roger Daltrey – wokal, harmonijka ustna
 Pete Townshend – gitara, wokal, instrumenty klawiszowe
 John Entwistle – gitara basowa, róg, wokal
 Keith Moon – perkusja, wokal
 Paul Townshend (brat Pete’a) – wokal wspierający
 Simon Townshend (brat Pete’a) – wokal wspierający

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy The Who
Albumy muzyczne wydane w roku 1969
Albumy Decca Records
Albumy MCA Records
Albumy Polydor Records
Albumy Track Records
Albumy wyprodukowane przez Kita Lamberta
Opery rockowe